Název Byňov má více sídel:
 Byňov (Nové Hrady), část města Nové Hrady v okrese České Budějovice
 Byňov (Homole u Panny), část obce Homole u Panny v okrese Ústí nad Labem
Podobný název má 
 Bynov, část města Děčín v okrese Děčín